Jadwiżyn – osiedle mieszkaniowe w Pile
5 miejscowości w Polsce:
 Jadwiżyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Jadwiżyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
 Jadwiżyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Jadwiżyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Jadwiżyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec